Parastenocaris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Kessler 1913. Parastenocaris ingår i familjen Parastenocarididae. 

Parastenocaris är enda släktet i familjen Parastenocarididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Parastenocaris